Le titre Nos plus belles années peut faire référence à :
 Nos plus belles années (I giorni più belli), film italien de Mario Mattoli, sorti en 1956 ; 
 Nos plus belles années (The Way We Were), film américain de Sydney Pollack, sorti en 1973 ; 
 Nos plus belles années (Gli anni più belli), film italien de Gabriele Muccino, sorti en 2020 ; 
 Nos plus belles années (Thirtysomething), autre titre de Génération Pub, série télévisée américaine de la fin des années 80 ;
 Nos plus belles années, chanson de Grand Corps Malade et Kimberose, sortie en 2021.

Voir aussi 
 Les Plus Belles Années, un film de Claude Lelouch ;
 Les Plus Belles Années de notre vie, un film américain réalisé par William Wyler ;
 Mes plus belles années (American Dreams), une série télévisée américaine.